You Light Up My Life puede referirse a: 
 You Light Up My Life, película de 1977 escrita y dirigida por Joseph Brooks; o
 You Light Up My Life, canción de 1977 de Debby Boone.